Крафтс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Крафтс, Алден Спрингер (1897—1990) — американский ботаник.
 Крафтс, Джеймс Мейсон (1839—1917) — американский химик. См. также 
 Crufts — кинологическое мероприятие, которое ежегодно проходит в Национальном выставочном центре Бирмингема (Англия).
 Реакция Фриделя — Крафтса — способ алкилирования и ацилирования ароматических соединений в присутствии катализаторов кислотного характера.